Ла-Кампана-де-Олопеса ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Толедо в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Муниципалитеты 

Районы Толедо